Анджелік Кербер була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки знялася у півфіналі проти Слоун Стівенс.

Стівенс зрештою виборода титул, перемігши у фіналі Олену Весніну з рахунком 7–6(7–4), 6–2

Сіяні гравчині 
Перші вісім сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Volvo Car Open
2016